Маяк може да се отнася за:

 Синоним на морски фар (под руско влияние)
 Радиомаяк, радиопредавател, използван за навигационни цели (включително и като част от оборудването на морски фар)
 Маяк, комплекс в Челябинска област (Русия) за складиране и преработка на радиоактивни отпадъци

Маяк е Киевски завод за радиотехника. Произвежда голямо количество звукозаписна техника, от които магнетофони и касетофони.